Borovany kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Borovany (okres České Budějovice)
 Borovany (okres Písek)